Seal Rock ist der Name mehrerer Inseln

in der Antarktis:
 Seal Rock (South Bay) in der South Bay, Ross-Insel, Ross-Archipel

in Australien:
 Seal Rock (South Australia)
 Seal Rock (Hogan-Gruppe) (Victoria)

in den Vereinigten Staaten:
 Seal Rock (Connecticut)
 Seal Rock (Monterey County, Kalifornien)
 Seal Rock (San Diego County, Kalifornien)
 Seal Rock (San Francisco County, Kalifornien)
 Seal Rock (San Mateo County, Kalifornien)
 Seal Rock (Santa Barbara County, Kalifornien)
 Seal Rock (Santa Cruz County, Kalifornien)
 Seal Rock (Maine)
 Seal Rock (Bristol County, Massachusetts)
 Seal Rock (Norfolk County, Massachusetts)
 Seal Rock (Plymouth County, Massachusetts)
 Seal Rock (Curry County, Oregon)
 Seal Rock (Tillamook County, Oregon)
 Seal Rock (Washington)

in Irland:
 Seal Rock (Irland), County Clare

Seal Rock bezeichnet außerdem:
 Seal Rock (Wilkesland), Hügel im Wilkesland, Antarktika

Siehe auch:
 Seal Rocks